168 rok naszej ery
 168 rok przed naszą erą
 168 liczba naturalna 
 galaktyka NGC 168
 planetoida (168) Sibylla
 droga wojewódzka nr 168
 linia kolejowa nr 168
 radziecki myśliwiec Ła-168